Amerikai Egyesült Államok
 Cloverland (Indiana)
 Cloverland (Washington)
 Cloverland (Douglas megye, Wisconsin)
 Cloverland (Vilas megye, Wisconsin)